SiSi, frisdrank
 Sisi (Griekenland), dorpje op Kreta
 Sisi (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Belu in Indonesië 
 Elisabeth in Beieren (1837-1898), bijgenaamd Sisi/Sissi
 Sisi (televisieserie) , dramaserie uit 2021, gebaseerd op Elisabeth in Beieren
 Abdul Fatah al-Sisi, Egyptisch president en militair, bijgenaamd Generaal Sisi

Zie ook
Sissi (doorverwijspagina)